Il doppio  del Mercedes Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo ma Melzer ha deciso di non partecipare. Petzschner ha fatto coppia con Michael Kohlmann ma sono stati sconfitti al primo turno.

Jérémy Chardy e Łukasz Kubot hanno battuto in finale Michal Mertiňák e André Sá per 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Dustin Brown /  Christopher Kas (quarti di finale)
  Michael Kohlmann /  Philipp Petzschner (primo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale) 
  Michal Mertiňák /  André Sá (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2012
ATP World Tour 2012